Le Petit Journal peut désigner :
 Le Petit Journal (1863-1944), un quotidien parisien  et l'un des principaux journaux français à son époque, notamment à la fin du  ;
 Le Petit Journal (1926-1978), un hebdomadaire populaire montréalais ;
 Le Petit Journal (1995- ), un groupe de presse écrite implanté dans 11 départements du Sud-Ouest de la France ;
 Le Petit Journal (2001- ),  un journal en ligne d'information pour Français et francophones résidant hors de France ;
 Le Petit Journal (2004-2017), une rubrique de l'émission Le Grand Journal puis une émission à part entière de Canal+.
 Le Petit Journal (1986-2004), une émission de téléjournal pour enfants au canal Télévision Quatre Saisons
 Le Petit Journal, un livre écrit par sainte Faustine Kowalska sur la divine miséricorde

Il peut également désigner :
 Petit Journal Saint Michel, un restaurant et club de jazz du  de Paris.
 Petit Journal Montparnasse, un restaurant et club de jazz du  de Paris.

Voir aussi